Stade olympique Yves-du-Manoir, à Colombes (Hauts-de-Seine) ;
 Stade Yves-du-Manoir, à Palaiseau (Essonne) ;
 Stade Yves-du-Manoir, stade de rugby à XV (complexe sportif) situé à Montpellier. L'enceinte principale s'appelle depuis  GGL stadium (contrat de naming). Le complexe sportif Yves-du-Manoir comprend non seulement l'enceinte principale mais aussi les terrains annexes (stade annexe et terrains dit synthétiques avec leurs équipements), les divers locaux, les parkings, etc.